

Geografia 

 Monte – elemento geografico

Argentina 
 Partido di Monte – dipartimento 
 Deserto del Monte – deserto

Croazia 
 Monte – isola delle isole Incoronate nel comune di Morter-Incoronate

Francia 
 Monte – comune nel dipartimento dell'Alta Corsica

Italia 
 Il Monte – area naturale protetta nella provincia di Foggia 
 Monte – frazione di Berzo Demo, comune nella provincia di Brescia
 Monte – l'unica frazione di Calvene in provincia di Vicenza
 Monte – quartiere di Enna, comune nel libero consorzio comunale di Enna 
 Monte – frazione di La Valletta Brianza, comune della provincia di Lecco
 Monte – frazione di Mezzocorona, comune in provincia di Trento
 Monte – frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella, comune nella provincia di Verona

Slovenia 
 Monte di Capodistria – frazione del comune di Capodistria

Svizzera 
 Monte – ex comune ora frazione di Castel San Pietro, nel distretto di Mendrisio

Persone 
 Pietro Monte (1823-1888) – religioso e meteorologo italiano
 Lou Monte (1917-1989) – cantante statunitense
 Nilza Monte Garcia (1942-2011) – cestista brasiliana
 Marisa Monte (1967) – cantante, compositrice e produttrice discografica brasiliana
 Nélson Monte (1995) – calciatore portoghese
Giovanni da Monte (1500 circa-1580) – pittore e decoratore italiano
Carmelo Lo Monte (1956) – politico italiano

Altro 
 Monte Veronese – formaggio italiano
 Monte – figura araldica
 Monte – film di Amir Naderi (2016)
 Monte – nome proprio di persona inglese maschile

Pagine correlate 
 Dal Monte
 De Monte 
Del Monte
 Di Monte
 El Monte

Altri progetti